Bielawy (gemeente), een gemeente in Polen
 Bielawy (powiat Łowicki), een plaats in Polen
 Bielawy Gołuskie